Harlay de Sancy ist der Familienname folgender Personen:

 Achille de Harlay de Sancy (1581–1646), Bischof von Saint-Malo
 Nicolas de Harlay de Sancy (1546–1629), französischer Botschafter in der Schweiz und in Konstantinopel